Il termine miliare deriva dal latino milium, cioè miglio, e può riferirsi a:

Medicina
 Febbre miliare – malattia infettiva che provoca eruzioni cutanee punteggiate, somiglianti a chicchi di miglio
 Tubercolosi miliare – malattia, causata dal bacillo di Koch, che si diffonde dai polmoni al sangue

Storia
 Pietra miliare – Pietra, cippo o colonna che contrassegnava il numero progressivo di chilometri di una strada
 Pietra miliare – In senso figurato, avvenimento che è un punto di riferimento negli eventi
 Pietra miliare aurea – Colonna che nell'antichità era considerata il punto di partenza di tutte le strade che si dipartivano da Roma